Neorealisme (beweging), een internationale beweging in de kunst.
Italiaans neorealisme, een filmstroming.